Tuil (dorp), in de Nederlandse gemeente West Betuwe
 vroegere buurschap in het noordelijk deel van Darthuizen, in de Nederlandse gemeente Utrechtse Heuvelrug
 tuil (bloeiwijze), een samengestelde bloeiwijze 
 boeket (bloemen), ruiker

Zie ook 
 Voor de voormalige heerlijkheid Thuil (bij Gouda), zie Broek, Thuil en 't Weegje